«Fate of Norns» — п'ятий студійний альбом шведського гурту «Amon Amarth». Випущений 6 вересня 2004 року.

Список композицій 

 "An Ancient Sign Of Coming Storm" – 4:39
 "Where Death Seems To Dwell" – 4:58
 "The Fate Of Norns" – 5:58
 "The Pursuit Of Vikings" – 4:30
 "Valkyries Ride" – 4:57
 "The Beheading Of A King" – 3:24
 "Arson" – 6:48
 "Once Sealed In Blood" – 4:50

Бонусний DVD (обмежене видання) 

 "Death in Fire"
 "The Last with Pagan Blood"
 "For the Stabwounds in Our Backs"
 "Masters of War"
 "The Sound of Eight Hooves"
 "Bloodshed"
 "Versus the World"
 "Siegreicher Marsch"

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Amon Amarth
Музиканти Metal Blade Records
Англомовні музичні альбоми